Ольга Олеговна Бабий (при рождении — Калинина; ) — украинская шахматистка, гроссмейстер (2013) среди женщин. Четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Украины (2015, 2017, 2020, 2021). Бронзовый призёр чемпионата Украины 2009.

Биография 
В 2009 году выиграла первенство Украины среди девушек в возрастной категории до 20 лет. В том же году завоевала бронзовую медаль на чемпионате Украины по шахматам среди женщин.

В 2011 году выступала на Универсиаде в Шэньчжэне, завоевав серебро в смешанных командных соревнованиях.

В 2015, 2017, 2020 и 2021 годах становилась серебряным призёром чемпионатов Украины.

Участница чемпионатов мира и Европы.

В 2008 году была удостоена звания международного мастера среди женщин, а в 2013 году получила звание гроссмейстера среди женщин.

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Украины